

Musica 
 Big Foot – traccia dell'album America: A 200-Year Salute in Story and Song di Johnny Cash
 Big Foot – traccia dell'album No Parole from Rock N' Roll degli Alcatrazz del 1983
 Big Foot – singolo dei Chickenfoot del 2011, dall'album Chickenfoot III
 Big Foot – singolo dei Nico Touches the Walls del 2009

Persone 
 Piede Grosso (Big Foot) – capo indiano noto anche come Alce Chiazzato (Spotted Elk), ucciso nel Massacro di Wounded Knee
 Bigfoot – lottatore brasiliano di arti marziali miste

Televisione 
 Albert e Alice (Bigfoot) – film del 1987 diretto da Danny Huston
 Caccia al maniaco (Big Foot) – episodio della seconda stagione di T.J. Hooker

Altro 
 Bigfoot – leggendaria creatura scimmiesca che dovrebbe vivere nelle foreste dell'America Settentrionale 
 Bigfoot – film del 2012 diretto da Bruce Davison
 Bigfoot – census-designated place degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Frio dello Stato del Texas
 Bigfoot – videogioco del 1988 per home computer
 Bigfoot – videogioco del 1990 per Nintendo Entertainment System
 L'orma del gigante (Big Foot) – romanzo di Edgar Wallace del 1927